Купата на УЕФА 1976/77 е 6-ото издание на този турнир.

Първи кръг 

1 Първата среща се играе в Лисабон.
2 Реваншът се играе в Катовице.

Втори кръг

Трети кръг

Четвъртфинал

Полуфинал

Финал

Първа среща

Втора среща

Вижте също 
 Купа на европейските шампиони 1976/77
 Купа на носителите на купи 1976/77

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за сезон 1976/77

Лига Европа